La Paramount Pictures rodó dos películas basadas en una obra teatral escrita por Paul Dickey y Charles W. Goddard. Pese a que sus títulos originales difieren, fueron traducidas de igual modo al español como La mansión encantada:

El castillo maldito (The Ghost Breakers), protagonizada por Bob Hope y Paulette Goddard en 1940. Aparece Anthony Quinn en uno de sus primeres papeles para el cine.
El castillo maldito (Scared Stiff), protagonizada por Jerry Lewis y Dean Martin en 1953. En el reparto figura también la exótica Carmen Miranda.

Aunque distanciadas 13 años en su momento de producción, en ambas adaptaciones dirige George Marshall y Walter DeLeon firma el guion (en la primera versión en solitario, y en la de 1953, junto con Ed Simmons, Harbert Baker.